Dans la mythologie grecque, Prométhée est un Titan.

Astronomie 
 Prométhée est un des satellites naturels de Saturne.
 (1809) Prométhée est un astéroïde.
 Prométhée est un volcan actif d'Io.

Cinéma et télévision 
 Prométhée est un court métrage de Louis Feuillade (1908).
 Prométhée est un vaisseau terrien de l’univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1.
 Prométhée est le titre français du huitième épisode de la saison 8 de Smallville.
 Prométhée est une mini-série télévisée de Christophe Campos (2022).

Littérature et bande dessinée 
 Prométhée est une pièce de théâtre inachevée de Goethe (texte sur Wikisource).
 Prométhée est une pièce de théâtre de Heiner Müller.
 Prométhée est une série de bande dessinée de Christophe Bec et Stefano Raffaele.
 Prométhée est le soleil accompagnant Big Mom dans One Piece.

Informatique 
 PROMETHEE (Preference ranking organization method for enrichment evaluation) est une méthodologie d'aide multicritère à la décision basée sur les comparaisons par paires.
 Prométhée est le nom d'une plate-forme d'apprentissage en ligne ;
 Prométhée est une base de données sur Internet sur les incendies de forêts de la région méditerranéenne en France.

Musique classique 
 Prométhée (1808) est un opéra en trois actes et en vers de Peter Ochs.
 Prométhée (1850-1855) est un poème symphonique de Franz Liszt.
 Prométhée (1900) est une tragédie lyrique en trois actes de Gabriel Fauré, livret d'André-Ferdinand Hérold et Jean Lorrain.
 Prométhée enchaîné (1918) est une tragédie lyrique en trois actes de Maurice Emmanuel.

Autres 
 Prométhée est un sous-marin de la Marine nationale française.
 Prométhée, puis Parsifal, Périclès, Phidias et Praxitèle, était une centrale de renseignement de la Résistance intérieure française, qui fonctionne en zone occupée de  à .
 Prométhée est un opérateur de constellation de nanosatellites d’observation de la terre à haut taux de revisite et hyperréactivité.

Voir aussi 
 Prométhée enchaîné, Prométhée délivré et Prométhée porte-feu forment une trilogie tragique attribuée à Eschyle.
 Prométhée délivré () est un poème de l'écrivain romantique anglais Percy Bysshe Shelley.
 Le Prométhée mal enchaîné est une sotie d'André Gide parue en 1899.
 Prométhée ou le Poème du feu (1910) est une œuvre symphonique d’Alexandre Scriabine.
 Le monument naturel de la grotte de Prométhée est une grotte karstique située dans la municipalité de Tskhaltoubo dans la région d'Iméréthie en Géorgie.
 Frankenstein ou le Prométhée moderne est un roman de Mary Shelley.
 
 Promethea

Homonymie de titre
Sigle de 9 caractères ou plus